European Chess Union
ecu